Святой Ро́берт — может относиться к нескольким людям, прославленным в лике святых в Католической церкви:

 Роберт Молемский (1028—1111) — основатель ордена цистерцианцев.
 Роберт Ньюминстерский (1100—1159) — английский святой.
 Роберт из Нерсборо (ок. 1160—1218) — британский отшельник.
 Роберт Беллармин (1542—1621) — итальянский святой, учитель церкви.

См. также 
 Сен-Робер